La mûre désigne deux fruits :
la mûre, fruit des mûriers (Morus spp.), famille des Moracées ;
la mûre, mûron ou mûre sauvage, fruit de la ronce (Rubus spp.), famille des Rosacées.
Les deux sont comestibles.